Pichon ist der Familienname folgender Personen:

 Adèle Pichon (1847–1925), französische Trachtensammlerin
 Edmond Pichon, französischer Autorennfahrer
 Edouard Pichon (1890–1940), französischer Psychoanalytiker, Romanist und Grammatiker
 Enrique Pichon-Rivière (1907–1977), argentinischer Psychoanalytiker mit Schweizer Herkunft
 Éric Pichon (1966–2012), französischer Radsportler
 Walter „Fats“ Pichon (1906–1967), US-amerikanischer Pianist, Sänger und Songwriter
 Jean Pichon (* 1683 in Lyon † 1751 in Lyon), französischer Jesuit
 Jules Pichon (1880–1939), französischer Sprachlehrer, Autor und Jpournalist
 Laurent Pichon (* 1986), französischer Radrennfahrer
 Liz Pichon (* 1963), englische Autorin und Illustratorin von Kinderbüchern
 Marinette Pichon (* 1975), französische Fußballspielerin
 Raphaël Pichon (* 1984), französischer Dirigent
 Stéphen Pichon (1857–1933), französischer Politiker und Journalist
 Stevann Pichon, französischer Handballschiedsrichter
 Xavier Le Pichon (* 1937), französischer Geologe 

Pichon ist auch Namenszusatz zweier berühmter Weinschlösser in Bordeaux:

 Château Pichon-Longueville-Baron
 Château Pichon-Longueville-Comtesse de Lalande